Cleese peut désigner :

 Alyce Cleese (1944-), psychothérapeute américaine  ;
 John Cleese (1939-), acteur britannique ;
 Avahi de Cleese, espèce de mammifère de la famille des Indridés.